Gari är ett släkte av musslor som beskrevs av Heinrich Christian Friedrich Schumacher 1817. Gari ingår i familjen Psammobiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Gari